PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (PGE SA или PGE Group, Польская энергетическая группа) — польская государственная энергетическая компания и крупнейшая компания-производитель электроэнергии в Польше. 
Штаб-квартира группы расположена в Варшаве.

Группа компаний PGE была основана в 1990 году как Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. («Польское акционерное общество электрических линий электропередач»).  
В 2007 году подразделение оператора системы передачи (оператор PSE) было отделено от группы PSE S.A.  
9 мая 2007 Polska Grupa Energetyczna была создана в результате слияния PSE, PGE Energia SA и BOT Górnictwo i Energetyka S.A. 
6 ноября 2009 г. провела IPO на Варшавской фондовой бирже. 
19 марта 2010 г. включена в WIG20.

PGE котируется на Варшавской фондовой бирже и входит в индекс .

Группа в значительной степени контролируется Правительством Польши, которому по состоянию на 2 ноября 2016 г. принадлежало 57,39 % акционерного общества.

Структура 
В группу компаний PGE входят:
  в Белхатуве 
 «PGE Energia Odnawialna SA» с штаб-квартирой в Варшаве 
 «PGE Dystrybucja SA» 
 «PGE Obrót SA» 
 «PGE Systemy SA»  
 «PGE Dom Maklerski SA»
 «PGE EJ 1 Sp. z o. o.»  
 коммуникационная  (ранее «TEL-ENERGO SA»)
 «PGE Energia Ciepła SA»

Деятельность 
Ежегодное производство электроэнергии предприятий группы составляет более 54 ТВт-ч, что составляет около 40 % всего польского производства; установленная мощность более 12 ГВт.
PGE поставляет электроэнергию для около 5 млн пользователей. 

В дополнение к основной деятельности центральных и холдинговых компаний по производству и распределению электроэнергии, группа также торгует на рынке электроэнергией и другими соответствующими продуктами. 

Общий доход компании за 2015 год составил 28,542 миллиарда злотых, а чистый убыток компании составил 3,032 миллиарда злотых.

В октябре 2020 года PGE опубликовала новую стратегию, до 2030 года с перспективой до 2050 года, и план преобразований, направленных на достижение климатической нейтральности Группы к 2050 году. Так, основными направлениями развития PGE Group будут морская и береговая ветроэнергетика, солнечная энергетика, сетевая инфраструктура, отопление с низким уровнем выбросов и энергетические услуги; сфера  угольной энергетики и торговля каменным углем будет и ограничиваться и отчуждаться.

 Ядерная энергетика
15 января 2009 года компания объявила о планах строительства двух атомных электростанций в Польше; по состоянию на 2018 год польское правительство все ещё рассматривало возможность строительства первой АЭС, но в мае 2018 года PGE решила вместо этого инвестировать в морскую ветроэнергетику.  
Также участвовала в проекте литовской Висагинской АЭС.

Спонсорство 
В 2015 г. компания за 35 млн злотых (около 8,5 млн евро) купила права на название футбольного стадиона PGE Arena Gdańsk в Гданьске,  сроком на пять лет. Также, Национальный стадион в Варшаве носит спонсорское название PGE.

Чемпионат мира по спидвею 2010 назван в соответствии с PGE. 

Polska Grupa Energetyczna приобрела волейбольный клуб «Скра»;  также баскетбольный клуб .

См. также 
 Энергетика Польши

Прочие польские энергоконцерны:
  SA — группа предприятий, объединяющая компании из энергетического сектора, второе по величине в Польше после PGE
 PGNiG — государственная нефтегазовая компания.
 PKN Orlen — нефтеперерабатывающая компания
 Energa (:pl:Grupa Kapitałowa Energa)

Ссылки 
 Официальный сайт  
 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. // Hydrogen.eu 
 PGE Polska Grupa Energetyczna SA Profile на сайте Reuters

Примечания 

Энергетика Польши